La Torpille bezeichnet:

 den Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers Léonce et Camille Bobrie aus Saumur (1907–1923)
 den Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers Perrin et Cie aus Annonay (1912–1913)

Siehe auch:
 Torpille